HG sau Hg poate fi:

 Mercur, element chimic cu simbolul Hg
 mmHg sau Torr, unitate de măsură a presiunii
 hg, sau hectogram, o sută de grame, a zecea parte dintr-un kilogram
 Hotărâre Guvernamentală

Legături externe 
  „HG” la acronymfinder.com